Ядвіга Сілéзька (; 1174, Андеск — 15 жовтня 1243, Требніце) — польська княгиня, дружина Генрика Хороброго, мати Генрика ІІ Побожного; закладала і підтримувала численні монастирі цистеріанок у Требниці; канонізована.

Біографія 
Названа в честь своєї бабусі Гедвіґи Віттельсбахської.

Ядвіга народилася близько 1174 р у Німеччині. У тринадцять років вийшла заміж за польського князя Генрика Хороброго, з яким мала сім дітей. Пережила смерть чоловіка і дітей, і останні роки свого життя провела в заснованому нею монастирі цістерок в Требніце. Померла 15 жовтня 1243 року.

Вшанування пам'яті

Україна 
На честь неї названий Костел святої Ядвіги Сілезької у селі Пилатківці.

Німеччина 
На честь неї названий Собор святої Ядвіги у Берліні.

Канонізація 
26 березня 1267 року канонізована Папою Римським Климентієм IV. День пам'яті - 16 жовтня.{https://catholicsaints.info/saint-hedwig-of-andechs/}

Родовід

Посилання 
 Ядвіга Сілезька

Примітки 

Святі-жінки
Поверх спадщини
Люди на марках